Il singolare del torneo di tennis Los Angeles Open 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Brad Gilbert 6-2, 6-7(5), 6-3.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (semifinali)
 Pete Sampras (campione)
 Michael Chang (secondo turno)
 Brad Gilbert (finale)

 Cristiano Caratti (primo turno)
 Todd Woodbridge (secondo turno)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Amos Mansdorf (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Los Angeles Open 1991
ATP Tour 1991